Used steht für:
 Used (Huesca), Ort in der Gemeinde Sabiñánigo, Provinz Huesca, Autonome Gemeinschaft Aragón, Spanien
 Used (Saragossa), Gemeinde und Ort in der Provinz Saragossa, Autonome Gemeinschaft Aragón, Spanien
 Used (Fluss), Nebenfluss des Alcanadre (Fluss) in der Provinz Huesca, Autonome Gemeinschaft Aragón, Spanien
 The Used, US-amerikanische Hardcoreband

Siehe auch: